Diébé peut désigner :
 Diébé, la localité du Burkina Faso
 Diébé, la commune du Mali